RN8 oder RN 8 seht für:
 Route nationale 8, Nationalstraße in Frankreich
 RN8 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 RN8 (Benin), Fernstraße in Benin
 Route nationale 8 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN8 (Mali), Fernstraße in Mali
 N8 (Niger), Fernstraße in Niger